Джараш (), также Джераш:

Джараш — город в Иордании
Джараш — мухафаза с центром в городе Джараш